La Coupe de l'AFC est une compétition de football ouverte aux clubs des pays jugés « en développement » par la Confédération asiatique de football (AFC). Elle est disputée depuis 2004.

Pour l'édition 2015,  sont représentées, avec un nombre d'équipes qualifiées (41) déterminé par l'AFC en fonction du classement des nations asiatiques.

Histoire

Palmarès

Finales aller-retour

Finales uniques

Statistiques

Bilan par club

Bilan par pays

Références et liens

Références

Liens 
 Ligue des champions de l'AFC
 Coupe du président de l'AFC (2005-2014)

Coupe de l'AFC
Compétition fondée en 2004